Национален поет или национален бард е поет, който представлява идентичността, вярванията и принципите на определена национална култура. Националният поет е герой на културата. Идеята и почитането на националните поети се появяват главно по време на романтизма, като фигура, която спомогва за обединението на националните държави, тъй като предоставя потвърждение на техните етнолингвистични групи.

Повечето национални поети са исторически фигури, макар и някои съвременни писатели, работещи в сравнителни нови литературни направления, също могат да бъдат национални поети. Някои държави могат да имат повече от един национален поет. Счита се, че националният поет трябва да пише поезия, което тясно се идентифицира с делото на държавата.

По-долу се намира списък със страните и техните национални поети.

Азия

Африка

Европа

Океания

Северна Америка

Южна Америка 

Национални символи